На́йра () — денежная единица Нигерии, равна 100 кобо. Код ISO 4217 — NGN.

История 
Найра введена в денежное обращение с 1 января 1973 года вместо нигерийского фунта, 1 фунт = 2 найры. Тем самым Нигерия стала последним африканским государством, отказавшимся от двенадцатеричной денежной системы. Центральный банк Нигерии (ЦБН) является единственным эмитентом законных платёжных средств на всей территории Федеративной Республики Нигерия. Он контролирует объём денежной массы, поставляемой в экономику, с целью обеспечения денежной и ценовой стабильности. Департамент валютных операций ЦБН отвечает за управление валютой посредством проектирования, закупки, распределения и поставки, обработки, перевыпуска и утилизации банкнот и монет.

Был план правительства по деноминации найры в соотношении 100: 1 в 2008 году, но этот план был приостановлен.

25 октября 2021 года в Нигерии была запущена eNaira — электронный аналог государственной валюты. eNaira не является криптовалютой, все транзакции контролируют финансовые государственные органы.

Монеты 
В обращении с 28 февраля 2007 года находятся монеты номиналом 50 кобо, 1 и 2 найры образца 2006 года. Монеты всех предыдущих выпусков выведены из обращения.

Банкноты 
Первоначально Центральный банк Нигерии ввёл в обращение банкноты номиналами 50 кобо (10 шиллингов), 1, 5 и 10 найр, напоминающие прежние фунты. В феврале 1977 в обращение введена банкнота номиналом в 20 найра. В октябре 1991 — банкнота номиналом 50 найр, 1 декабря 1999—100 найр, 1 ноября 2000—200 найр, 4 апреля 2001—500 найр, 12 октября 2005—1000 найр.

В обороте находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 найр различных годов выпуска.

Ранние серии

Банкноты в обращении 
Банкноты в 5, 10, 20 и 50 найр изготовлены из пластика.

Режим валютного курса

Примечания

Ссылки 

 Найра. Нигерия.
 Обиходные монеты Нигерии
 Обиходные банкноты Нигерии

Найра
Деньги Нигерии